Gavrila Ignjatović (rođena kao Ravijojla Ignjatović; Čukojevac pokraj Kraljeva, 15. listopada 1920. – Manastir Ravanica, 10. siječnja 2005.), bila je istaknuta igumanija Manastira Ravanice.

Životopis 

Igumanija Gavrila rođena je 15. listopada 1920. godine u selu Čukojevacu kod Kraljeva, u imućnoj seljačkoj obitelji Stanimira i Poleksije Ignjatović. Na krštenju je dobila ime Ravijojla.

U manastir Temsku kod Pirota stupila je 15. srpnja 1932. godine, gde je ostala do 1946.. godine. Rukopoložena je za rasofora 2. veljače 1946. godine u Manastiru Ravanica, a za malu shimu 16. svibnja 1956. godine, također u Manastiru Ravanici kod Ćuprije, od episkopa požarevačko-braničevskog Hrizostoma.

Nakon smrti igumanije Jefimije Mićić, odlukom episkopa Hrizostoma, postavljena je za igumaniju manastira Ravanice 6. kolovoza 1958. godine.

Umrla je 10. siječnja 2005. godine u Manastiru Ravanici. Opelo su služili mitropolit dabrobosanski Nikolaj Mrđa, episkopi braničevski Ignatije Midić i šumadijski Jovan uz sasluženje brojnog sveštenstva, monaštva i poštovalaca mati Gavrile. Sahranjena je u porti manastira Ravanice.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Ravanica

 Gavrila

Srbijanski pravoslavni kler